Адамчу́к (, , , ) — українське прізвище. Також поширене в Білорусі, Польщі та Росії.

Етимологія прізвища 
Прізвище походить від власного імені Адам та типового для Західної України закінчення -ук.
Існують такі написання прізвища різними мовами: ,  (), , ,

Відомі Адамчуки 
 Адамчук Агафія Яківна (1913 — ?) — український державний діяч. Депутат Верховної Ради УРСР першого скликання (1938—1947).
 Адамчук Аліна Олексіївна — начальник управління Луганської ОДА, заслужений працівник культури України.
 Валерій Васильович Адамчук (1954) — доктор аграрних наук, член-кореспондент української академії аграрних наук.
 Володимир Володимирович Тельнюк-Адамчук (1936 — 2003) — доктор фізико-математичних наук.
 Даріуш Адамчук () — польський футболіст, срібний медаліст олімпійських ігор в Барселоні 1992 року.
 Надія Адамчук (Надія Адамчук-Чала; * 1970) — український ботанік та космонавтка.
 Нік Адамс (Микола Алойзіус Адамчук) (1931 — 1968) — американський кіноактор українського походження.
 Іван Адамчук — генеральний директор 5-го каналу.
 Сергій Адамчук (1982) — голова Волинського крила молодіжного союзу «Наша Україна».
 Юрій Адамчук — український фінансист.

 «Адамчук» — псевдо районового провідника ОУН Миколи Дудича.
 Адамчук Ігор Григорович — український правник (кандидат юридичних наук), генерал-майор міліції.
 Адамчук Юрій Юрійович — трейдер, інвестор, аналітик, музикант, блогер, кур‘єр.

Географія походження 
За походженням чітко виділяються три регіони, з яких найчастіше походять люди із прізвищем Адамчук.

Волинська гілка 
В основному західна частина Волинської області (Володимирський та Ковельський райони), дуже поширене прізвище і в сусідньому Люблінському воєводстві Польщі (Грубешівський повіт, Холмський повіт, Замостський повіт, Красноставський повіт), також представників цієї гілки можна зустріти у північно-західній частині Львівської області чи у Берестейській області Білорусі.

Гродненська гілка 
Епіцентр гілки у Гродненській області Білорусі. Також у сусідніх регіонах Білорусі, Польщі та Литви.

Хмельницька гілка 
Хмельницька область, Вінницька область, Одеська область, Чернівецька область, а також Автономна Республіка Крим і Молдова.

Географія проживання 
 В Україні найбільше Адамчуків проживають у Волинській та Хмельницькій областях. Аналіз зроблено на основі даних сайту Odnoklassniki.ru і статистики «інтернетизації» мешканців від bigmir.net.

 За даними сайту moikrewni.pl у Польщі проживає 3721 Адамчуків
За даними сайту http://forebears.co.uk/ 
 В Україні частота Адамчуків 1:12222
 У Польщі 1:12802
 У Білорусі 1:13225

Герби

Український

Польсько-німецький

Написи 
На обох гербах той самий напис, на українському — українською мовою, на польському — латинською:
,
,
,
,

Цікаві відомості 
У Ковельському районі Волинської області існує село з назвою Адамчуки.

У селі Мервичі (Львівський район, Львівської області) одна з вулиць носить назву вулиця Адамчука.

Посилання 

Польські прізвища
Прізвища на -ук
Українські прізвища